Метт Кемерон
 Метт Діллон
 Метт Далтон
 Метт Еллісон
 Метт Тарґетт
 Метт Д'Агостіні
 Метт Ґрейнінґ
 Метт Грін
 Метт Дюшен
 Метт Беслер
 Метт Деймон
 Метт Греверс
 Метт Маккай
 Метт Кук
 Метт Леблан
 Метт Голланд
 Метт Стоун
 Метт Ленгрідж